

Sigle 
 Union pour le Renouveau Démocratique – partito politico senegalese
 Union pour le Rénouveau et la Démocratie – partito politico ciadiano
 Union pour la République et la Démocratie – partito politico maliano
 Usenet Resource Downloader

Codici 
 urd – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua urdu

Mitologia 
 Urðr – una delle tre Norne, nella mitologia norrena

Musica 
 Urd – album dei Borknagar del 2012

Altro 
 Urd – personaggio dell'anime e del manga Oh, mia dea!